«Слава» () — музыкальная драма 1980 года режиссёра Алана Паркера. Фильм получил две премии «Оскар». В 2009 году был снят ремейк фильма, который вышел в прокат 25 сентября.

Сюжет 
В основе сюжета лежат события, которые разворачиваются в нью-йоркской школе исполнительского искусства, где талантливые подростки проходят обучение на пути к славе. Главные герои фильма — начинающая певица Коко Эрнандес, будущие актеры Монтгомери Макнейл и Ральф Гарси, танцор Лерой Джонсон и музыкант Бруно Мартелли.

В ролях

Награды и номинации

Награды 
 1981 Премия «Оскар»
 Лучшая оригинальная музыка — Майкл Гор
 Лучшая песня («Fame») — Майкл Гор (музыка), Дин Пичфорд (слова)
 1981 Премия «Золотой глобус»
 Лучшая песня («Fame») — Майкл Гор (музыка), Дин Пичфорд (слова)

Номинации 
 1981 Премия «Оскар»
 Лучший монтаж
 Лучшая песня («Out Here on My Own») — Майкл Гор (музыка), Лесли Гор (слова)
 Лучший оригинальный сценарий — Кристофер Гор
 Лучший звук
 1981 Премия BAFTA
 Лучшая режиссура — Алан Паркер
 Лучший монтаж
 1981 Премия «Сезар»
 Лучшая иностранная картина — Алан Паркер
 1981 Премия «Золотой глобус»
 Лучший музыкальный фильм
 Лучшая женская роль в музыкальном фильме — Айрин Кара
 Лучший оригинальный саундтрек — Майкл Гор

См. также 
 Слава (фильм, 2009)
 Слава (телесериал)

Ссылки 
 
 Рецензии на фильм
 Краткое описание фильма на Allmovie.com

Примечания 

Музыкальные фильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1980 года
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» за лучшую музыку